Barville pode se referir a:
 Barville (Eure)
 Barville (Orne)
 Barville (Vosges)

Desambiguações de topônimos